De Grand Prix-wegrace van Duitsland 1990 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1990. De race werd verreden op 27 mei 1990 op de Nürburgring nabij Nürburg, Duitsland.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1990
Duitsland
Sportevenement in Nürburg